Еврейский квартал — часть города, населенная преимущественно евреями.
 Еврейский квартал — район компактного проживания евреев в диаспоре.
 Еврейский квартал (Грозный)
 Еврейский квартал (Иерусалим) — часть Старого города Иерусалима.
 Еврейский квартал (Львов)
 Еврейский квартал (Люблин)
 Еврейский квартал (Скопье)
 Еврейский квартал Цхинвала